Ки́ровское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кировское — посёлок в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Кировское — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Кировское — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2007 г.
 Кировское — село в Узункольском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Кировское — село в Сокулукском районе Чуйской области.
 Кировское — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.
 Кировское — до 1992 г. название села Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области.

Россия 
 Кировское — село в Алейском районе Алтайского края.
 Кировское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Кировское — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Кировское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Кировское — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Кировское — село в Тымовском районе Сахалинской области.
 Кировское — село в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кировское — посёлок городского типа, административный центр Кировского района.
 Кировское — село в Черноморском районе.

Украина 
 Кировское — город областного подчинения в Донецкой области.
 Кировское — до 2016 г. название села Тихое в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Кировское — до 2016 г. название посёлка Обуховка в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Кировское — до 2016 г. название села Диановка в Волновахском районе Донецкой области.
 Кировское — до 2016 г. название села Малая Куприяновка в Вольнянском районе Запорожской области.
 Кировское — до 2016 г. название села Остров Надежды в Борзнянском районе Черниговской области.

Метро 
 Кировское — электродепо Самарского метрополитена.
 Кировское — планируемое электродепо Новосибирского метрополитена .

Другое 
 
 Кировское городское поселение

См. также 

 Киров
 
 Кировград